Polittore – personaggio della mitologia greca, uno dei dodici figli di Egitto e della ninfa Caliadne
 Polittore – personaggio della mitologia greca, figlio di Pterelao e Anfimede